Валле-Моссо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.

Население составляет 3807 человек (2008 г.), плотность населения составляет 445 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 13825. Телефонный код — 015.

Покровителем коммуны почитается св. Евсевий, празднование 2 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.vallemosso.bi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/